Saggita o Sageta (constel·lació)
 Octavi Sagitta, tribú de la plebs el 58 aC